Маргарета Виоланта Савойска (, * 15 ноември 1635, Торино, † 29 април 1663, Палацо Дукале в Колорно) от Савойската династия, е чрез женитба херцогиня на Парма и Пиаченца.

Биография 

Тя е втората дъщеря на херцог Виктор Амадей I Савойски (1587 – 1637) и съпругата му принцеса Христина Френска (1606 – 1663) от династията Бурбони, дъщеря на Анри IV и Мария де Медичи.

Маргарета Виоланта се омъжва на 29 април 1660 г. за Ранучо II Фарнезе (1630 – 1694), херцог на Парма и Пиаченца от 1646 г.

Тя умира на 29 април 1663 г. два дена след раждането на второто си дете, син, което умира на следващия ден (* 27 април 1663, † 30 април 1663). Първото ѝ дете, дъщеря, умира един ден след раждането му († 14 декември 1661). Погребана е в Базилика ди Санта Мария дела Стеката в Парма.

Източници 

 Farnèse (Odoard). Nouvelle Biographie Générale, Bd. 17 (1856), S. 127.
 Farnese 2, genealogy.euweb.cz
 Farnese family, Enyclopædia Britannica

Херцози на Парма
Херцози на Пиаченца
Савойска династия
Фарнезе
Жени
Починали при раждане
Италианска аристокрация
Италианки